

Anno 
 1933 – (MCMXXXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1933 a.C.

Matematica 
 1933 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1933 Tinchen – asteroide della fascia principale del sistema solare